Pozsonyborostyánkő szlovák neve
 Borinka anyakönyvezhető női név